Internacional Football Club foi uma agremiação esportiva brasileira fundada em 3 de outubro de 1904 no bairro de Botafogo, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

História 
Funcionou na Praia de Botafogo, 202, em Botafogo. Depois, esteve no Leme até 1911, e novamente em Botafogo, na Rua São Clemente,
entre 1911-1912). Quando fundado as suas cores eram vermelho e branco, posteriormente, a partir de 17 de junho de 1905, verde e branco. O clube disputou o Campeonato Carioca da primeira divisão em 1912, da AFRJ, vencido pelo Botafogo, ficando na sexta colocação, entre sete times.

Muita confusão é feita pelos leigos entre este clube e a Associação Athletica Internacional, antigo Football and Athletic Club, do bairro da Tijuca, participante do carioca de 1907 e pivô da crise entre Botafogo e Fluminense.

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1904
Fundações no Rio de Janeiro em 1904‎